Fleetwood Mac, grup de música anglo-americà format l'any 1967 
 Christian Fleetwood (1840 - 1914), suboficial de l'Exèrcit dels Estats Units